Denumirea de Kurd se poate referi la:
 Kurd, membru al unei etnii;
 Kurd, sat în județul Tolna, Ungaria.